Fat Albert steht für:

 Fat Albert (2004), US-amerikanischer Film von Joel Zwick 
 Fat Albert und die Cosby Kids, Kinderserie von Bill Cosby (1972)
 The Fat Albert Halloween Special, US-amerikanischer Fernsehfilm von Hal Sutherland (1977) 
 The Fat Albert Christmas Special, US-amerikanischer Fernsehfilm von Hal Sutherland (1977) 
 The Fat Albert Easter Special, US-amerikanischer Fernsehfilm (1982) 
 Fat Albert, Spitzname für das Transportflugzeug C-130 der Kunstflugstaffel Blue Angels, siehe Blue Angels #Transportflugzeuge